Warrior ou warriors peuvent désigner :

Musique

Artistes 
 Warrior, un groupe de heavy metal américain ;
 Warriors, groupe pop des années 1960 avec Jon Anderson qui forma Yes en 1968 ;
 Warrior King, un chanteur de reggae jamaïcain.

Albums 
 Warrior, un album de Kesha sorti en 2012 ;
 Warriors, un album d'Agnostic Front sorti en 2007 ;
 Warriors, un album de Gary Numan sorti en 1983.

Chansons 
 Warrior, une chanson de Demi Lovato extraite de l'album Demi ;
 Warrior, une chanson de Disturbed extraite de l'album Asylum ;
 Warrior, une chanson de Helloween extraite de l'album Walls of Jéricho ;
 Warrior, une chanson de Kimbra extraite de l'album Vows ;
 Warriors, une chanson de Imagine Dragons extraite du single du même nom ;
 Warrior, une chanson du Concours Eurovision de la chanson 2015 interprétée par la géorgienne Nina Sublatti ;
 Warrior, une chanson de la chanteuse maltaise Amber Bondin au Concours Eurovision de la chanson 2015.

Littérature 
 Warriors, le titre original de La Guerre des clans, série de romans d'Erin Hunter.
 Warriors, anthologie de nouvelles rassemblées par George R. R. Martin et Gardner R. Dozois

Cinéma et télévision 
 Warriors, un film de Shimon Dotan sorti en 1994 ;
 Warriors, l'impossible mission, un téléfilm britannique de Peter Kosminsky diffusé en 1999 ;
 A Warrior's Heart, un film américain réalisé par Michael F. Sears en 2011 ;
 Warrior, un film américain réalisé par Gavin O'Connor en 2011.
Warrior, une série télévisée américaine réalisée par Jonathan Tropper et Justin Lin en 2019.

Bande dessinée 
 , un Comic book anglais publié entre 1982 et 1985.

Jeux 
 Warriors, un jeu de société sorti en 2005 ;
 Shadow Warrior, un jeu vidéo de tir subjectif sorti en 1997.

Équipement militaire 
 MCV-80 Warrior, un véhicule blindé chenillé britannique de combat d'infanterie (VBCI) ;
 MQ-1C Warrior, un drone de combat (avion sans pilote) US ;
 , plusieurs navires en service dans la Royal Navy ;
 Warrior, une série de livres sur l'histoire militaire.

Politique 
Warriors mohawks, une organisation mohawk

Sport 
 Glasgow Warriors, une sélection provinciale écossaise de rugby à XV participant au Pro12 ;
 New Zealand Warriors, une équipe de rugby à XIII évoluant au sein de la NRL ;
 Warriors de Golden State, une équipe de basket-ball évoluant en NBA ;
 Warrior Sports, un équipementier sportif américain spécialisé en hockey sur glace et en crosse ;
 Warrior (1959-2014), un ancien catcheur professionnel, plus connu sous le pseudonyme d'Ultimate Warrior.

Marque de sport 
 Warrior Sports, une marque de sport et équipementier d'équipes de hockey sur glace, de crosse et football.

Toponymes 
 Warrior, ville de l'Alabama aux États-Unis.

Voir aussi